Rietberg, une ville de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, en Allemagne ;
 comté de Rietberg, un ancien État du Saint-Empire romain, existant de 1237 à 1807.

 Armgard de Rietberg (?-1584), comtesse de Rietberg de 1562 à 1584 ;
 Ernst Christoph von Kaunitz-Rietberg (1737-1797), un diplomate et grand serviteur de l'archiduché d'Autriche, membre de la haute noblesse de cour ;
 Helena Kuipers-Rietberg (1893-1944), membre de la résistance, cacha des personnes des forces allemandes durant la Seconde Guerre mondiale ;
 Walburgis de Rietberg (1555/56-1586), une aristocrate de Saint Empire germanique ;
 Wenzel Anton von Kaunitz-Rietberg (1711-1794), un diplomate et homme d'État bohémien au service de la monarchie de Habsbourg.